Osoby o tym nazwisku:
 Józef Zapasiewicz – polski urzędnik
 Zbigniew Zapasiewicz – polski działacz społeczny, ojciec Zbigniewa
 Zbigniew Zapasiewicz – polski aktor, reżyser i pedagog